Nejvyšší evropskou fotbalovou organizací je Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), která pod svou hlavičkou pořádá mezinárodní soutěže klubů. Protože Fotbalová asociace České republiky je členskou zemí UEFA, mají české kluby právo startu v jejích soutěžích na základě splněných kritérií. V současnosti se jedná o Ligu mistrů UEFA (dříve známou jako Pohár mistrů evropských zemí), Evropskou ligu UEFA (dříve známou jako Pohár UEFA) a, nově od sezóny 2021/22, také Evropskou Konferenční ligu UEFA. Mezi již neexistující soutěže patří Pohár vítězů pohárů a Veletržní pohár.

České fotbalové kluby se evropských pohárových soutěží účastní od roku 1957.

Výsledky zápasů

1957/58 – 1969/70

1970/71 – 1979/80

1980/81 – 1989/90

1990/91 – 1999/00

2000/01 – 2009/10

2010/11 – 2019/20

2020/21 – 2029/30

Odkazy

Literatura 
 JELÍNEK, Radovan; JENŠÍK, Miloslav. Atlas českého fotbalu od roku 1890. Praha, Radovan Jelínek 2005. .

Externí odkazy 
https:/–www.whoscored.com

Evropské fotbalové soutěže UEFA